19719 Glasser
 Adam Glasser
 Phillip Glasser
 Glasser (pseudonimo della cantante Cameron Mesirow)